War, guerre en anglais, peut désigner :

Titres

Musique

Groupe 

 War, un groupe formé par Eric Burdon ;
 War, un groupe de black metal suédois.

Album 

 War, un album du groupe U2 ;
 This Is War, un album du groupe Thirty Seconds to Mars ;
 War, un album du groupe Bolt Thrower :
 W.A.R. (We Are Renegades),  un album de Pharoahe Monch.

Chanson 

 War, une chanson de Bob Marley & The Wailers ;
 War?, une chanson du groupe System of a Down ;
 War, une chanson enregistrée en 1970 par Edwin Starr ;
 War, une chanson de Joy Hunter.
 War, une chanson de Linkin Park, sur l'album The Hunting Party sorti en 2014
 War, chanson du rappeur Pop Smoke sortie en 2019

Au cinéma 
 War, film muet de Francis Ford sorti en 1913 ;
 War, titre original de Rogue : L'Ultime Affrontement, film de Phillip G. Atwell sorti en 2007 ;
 The War, film documentaire américain sur la Seconde Guerre mondiale réalisé et produit en 2007 par les réalisateurs Ken Burns et Lynn Novick.

En géographie 

 War, une localité du comté de McDowell en Virginie-Occidentale,
 War, localité néerlandaise de la commune de Franekeradeel, en Frise.

En informatique 
 WAR (Web Archive), une extension de fichier d'une application Web Java compressée au format ZIP,
 Warhammer Online: Age of Reckoning, un MMORPG,
 War, nom d'un match dans le jeu vidéo Counter Strike.

En linguistique 
 Le war-jaintya, une langue môn-khmer parlée au Bangladesh,
 war, le code du waray-waray, une langue parlée aux Philippines selon la norme ISO 639.

En sport 
 Wins above replacement, ou WAR, est une statistique au baseball.

Voir aussi 
 
 
Acronyme